Andrzej Korycki (1923-1982), uczony polski, specjalista rybactwa jeziorowego
 Andrzej Korycki (ur. 1966), polski piosenkarz, wykonawca muzyki szantowej